Dies ist eine Liste der Städte in Sambia.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Sambia ist Lusaka mit einer Einwohnerzahl von 2.389.572 (Stand 1. Januar 2007). Damit konzentriert sich rund 20 Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

Die folgende Tabelle enthält die Städte über 10.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 25. August 1980, 20. August 1990 und 20. August 2000 und für den 16. November 2010. Aufgeführt ist auch die Provinz, zu der die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Einzelnachweise

Weblinks 
 City Population – Historische Einwohnerzahlen der Städte Sambias

 
Sambia